El término OTC puede referirse a:

 una Oficina Técnica de Cooperación: véase Agencia Española de Cooperación Internacional;
 Over The Counter: negocia instrumentos financieros;
 los medicamentos de venta directa.
 Oberá Tenis Club, un equipo de básquet.

Siglas